Carl August Zander (Mendham, 12 de abril de 1963) es un exjugador estadounidense de fútbol americano que ocupaba la posición de linebacker en la Liga Nacional de Fútbol ——. Además, jugó fútbol americano universitario en la University of Tennessee, siendo reclutado por los Cincinnati Bengals en la posición 43º de la segunda ronda del Draft de la NFL de 1985, con quien estuvo hasta la temporada 1991.

Fue uno de los líderes Fumble Return Yds del NFL Leaders and Leaderboards en 1985, y participó en el equipo subcampeón del XXIII Super Bowl.

Estadísticas

Temporada Regular

Eliminación directa (Playoffs)

Notas

Referencias 

Jugadores de fútbol americano de Nueva Jersey
Jugadores de Cincinnati Bengals